Klarström ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Klarström (* 1965), schwedischer Politiker
 Andreas Klarström (* 1977), schwedischer Fußballspieler
 Marianne Klarström (* 1931), schwedische Schriftstellerin